Ел Пинтор има више значења:

 Ел Пинтор, Сервантес (Апасео ел Алто), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ел Пинтор (Виљагран), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ел Пинтор (Наволато), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ел Пинтор (Кукурпе), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ел Пинтор (Чалма), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Пинтор (Темпоал), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику